Сезон 2013/2014 стал для Ювентуса 110-м в Чемпионате Италии. В последний сезон под руководством Антонио Конте клуб выиграл два трофея: чемпионат и Суперкубок Италии. Из Кубка Италии клуб вылетел на стадии 1/4 финала от Ромы. Средние выступления в Лиге чемпионов позволили клубу занять лишь 3-е место в группе и выйти в плей-офф Лиги Европы, где вылетел на стадии 1/2 финала от Бенфики.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:27.800.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:26.750.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:27.800.000

Общая прибыль:26.750.000

Разница:1.050.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Лига Европы

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки